Algol est un personnage de fiction issu du manga Saint Seiya.

Il est l’un des Chevaliers d'Argent les plus charismatiques. Son bouclier change ses ennemis en pierre. Il apparaît dans le manga en compagnie de Dante et de Capella. Dans le dessin animé, il se bat aux côtés de Shaina et de Spartan, sur une île proche de la Grèce.

Fiche Détaillée

Dessin animé 

Algol apparaît pour la première fois au Sanctuaire. Trois apprentis Chevaliers tentent de s’enfuir mais ils sont interceptés par Aiolia. Alors que celui-ci arrive à les convaincre de retourner s’entraîner, Algol intervient. Selon lui, les lois du Sanctuaire ne doivent pas être transgressées et il a le devoir de punir les fuyards. Simulant une compassion dans un premier temps, il change en pierre sans sourciller les apprentis.

Algol fait ensuite partie d’une expédition avec Shaina et Spartan. Grâce à ses pouvoirs télékinésiques, ce dernier force l’avion qui transportait Seiya, Shun et Shiryû vers le Sanctuaire à atterrir sur une île déserte. Un triple combat s’engage alors : Seiya contre Shaina, Shiryû est opposé à Spartan et Shun fait face à Algol. Le Chevalier de Persée n’est guère impressionné par les chaînes d’Andromède. Spartan maîtrise Shiryû sans problème, mais Shaina a plus de difficultés. Seiya parvient à la blesser grâce à son Tourbillon de Pégase.

Le chevalier de Persée n’est plus d’humeur à s’amuser. Il esquive les attaques de Shun et tente de rejoindre Shaina. Le chevalier d’Andromède tente alors de l’attaquer dans le dos mais subitement sa chaîne se fige dans les airs. Algol s’est lui aussi arrêté. Narquois, il provoque Shun sans même se retourner. Écartant ses longs cheveux, il dévoile alors le dos de son armure. Shun ouvre grand les yeux, et se retrouve pétrifié !

Spartan téléporte Shiryû à côté de Shun au moment où Seiya arrive aussi à ses côtés. Algol décroche alors de son dos un étrange bouclier, représentant une femme aux défenses de sanglier et aux cheveux de serpents : Méduse. Il fixe le bouclier sur son bras et pour prouver ses dires, il le tend face aux chevaliers de bronze. Shiryû comprend immédiatement le danger. Seiya quant à lui, regarde fixement le bouclier et se retrouve pétrifié à son tour !

Algol est persuadé d’en avoir terminé lorsqu’il s’aperçoit avec surprise que Shiryû est encore vivant. Le chevalier du Dragon a réussi à se protéger derrière son bouclier. Il déclenche ensuite la Colère du Dragon et frappe Algol de plein fouet. Mais celui-ci se rétablit sans problème. Shiryû est en effet incapable d’attaquer au maximum de sa puissance car il doit sans cesse se protéger les yeux ! Spartan intervient alors. Saisissant le chevalier de bronze par derrière, il le maintient immobile et sans défense. Algol brandit son bouclier, mais au dernier moment Shiryû parvient à se libérer. Spartan est pris de court et est à son tour changé en pierre.

Algol furieux et Shiryû réfugié derrière son bouclier restent ainsi seuls. Le Chevalier d'Argent passe à l’attaque et martèle son adversaire de coups de pied. Shiryû tente alors la même feinte que Persée jadis et se sert de son bouclier comme d’un miroir. Hélas, Algol est plus rusé que Méduse et au dernier moment il disparaît de son champ de vision. On le retrouve dans les airs, juste au-dessus de Shiryû, lorsqu’il attaque avec son Ra’s Al Ghûl Gorgonio. Le chevalier de bronze reçoit l’attaque de plein fouet.

Sévèrement touché, le chevalier du Dragon se relève pourtant. Il tente alors de se bander les yeux pour attaquer Algol de front. C’est un échec. Le mince bandeau de tissu est désagrégé et son bras gauche est à son tour changé en pierre. Le Chevalier d'Argent se prépare à achever son adversaire lorsqu’il est interrompu au dernier moment par Shô. Le Chevalier d'acier vient au secours de Shiryû avec ses deux compagnons, Daichi et Ushio.

Un temps déconcerté par cette intervention inattendue, Algol se reprend rapidement. Shô contre le pouvoir du bouclier de Méduse grâce à son aspirateur à pouvoirs. Mais le chevalier de Persée envoie au tapis les trois chevaliers avec son Ra’s Al Ghûl Gorgonio.

Mais cette diversion a permis à Shiryû de se relever. Celui-ci a pris une terrible décision. Comprenant que sa faiblesse vient de sa vue, le chevalier se crève lui-même les deux yeux. Ainsi aveugle, le bouclier de Méduse ne peut plus rien contre lui. Mais le prix à payer est lourd et dans l’immédiat, il se retrouve à la complète merci d’Algol qui le crible de coups. Toutefois Shiryû reste serein. Malgré sa cécité, il voit Algol grâce au cosmos d’Athéna. Brûlant son cosmos, il attaque avec la Colère du Dragon. Surpris, le chevalier de Persée ne peut esquiver le coup. Shiryû perfore le bouclier de Méduse puis l’armure d’Argent.

Avant de mourir, Algol reconnaît le courage du Chevalier de bronze qui a sacrifié ses yeux pour le battre. Aussitôt après, Shun, Seiya mais aussi Spartan retrouvent leur apparence.

Manga 

Algol apparaît en compagnie de Dante du Cerbère et de Capella du Cocher. Après la défaite de ses deux compagnons et le départ d’Ikki, Algol reste seul face à Shiryû, Hyôga et Shun, Seiya étant quant à lui toujours inconscient. Avant d’avoir pu réaliser, Shun est pétrifié par le bouclier de Méduse placé dans le dos du Chevalier d'Argent. La suite est alors similaire au dessin animé avec Hyôga dans le rôle du second pétrifié. Le combat entre Shiryû et Algol est lui aussi identique, si l’on excepte l'intervention des chevaliers d’Acier.

OAV 
Dans les OAV, Algol a été ressuscité par Hadès. Comme tous ses compagnons, il joue en réalité un double jeu. Associé à Dante et à Capella, il se rend en Chine pour y tester Shiryû. Celui-ci n’a aucun mal à les battre.

première apparition : épisode 21

Adversaires 

Dans le Sanctuaire (DA) :
 Shun d’Andromède (victoire)
 Seiya de Pégase (victoire)
 Shô, Daichi et Ushio, chevaliers d'Acier (victoire)
 Shiryû du Dragon (défaite)

Dans le Sanctuaire (Manga) :
 Shun d’Andromède (victoire)
 Hyôga du Cygne (victoire)
 Shiryû du Dragon (défaite)

Hadès (OAV) :
 Shiryû du Dragon (défaite avec Dante du Cerbère et Capella du Cocher)

Techniques 

 Pétrification
 Râ's Al Ghûl Gorgonio

Mythologie 

Persée est le fils de Zeus et de Danaé, fille d’Acrisios, roi d’Argos. Averti qu’il serait tué par son petit-fils, Acrisios enferma Danaé et Persée dans un coffre et les jeta à la mer. Ils dérivèrent jusqu’à l'île de Sérifos, où ils furent secourus. Persée y grandit jusqu’à l’âge adulte. Polydectès, roi de Sériphos, s’éprit de Danaé et, craignant que Persée ne contrarie ses plans, l’envoya chercher la tête de Méduse, une Gorgone dont le regard changeait les hommes en pierre.

Aidé par Hermès, messager des dieux, Persée se rendit chez les Grées, trois vieilles fées qui se partageaient un seul œil. Grâce à elles, et parce qu’il leur avait dérobé momentanément leur œil unique, il put savoir où se situaient les nymphes du Nord. Il reçut des nymphes des sandales ailées, un sac magique qui pouvait contenir tout ce qu’on y mettait et un casque pour le rendre invisible (la kunée d’Hadès). Hermès lui donna une épée qui ne pouvait ni se tordre ni se casser, et la déesse Athéna, un bouclier qui lui éviterait d’être changé en pierre. Persée trouva alors Méduse. Il parvint à lui couper la tête en se servant de son bouclier comme d’un miroir. Il emporta avec lui la tête de la gorgone. Du sang de Méduse jaillit Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, le Guerrier à l’épée d’or. Persée, invisible grâce à son casque, échappa à la colère des sœurs de Méduse et, ayant mis la tête de celle-ci dans son sac, il chevaucha Pégase pour retourner chez lui.

En survolant l’Éthiopie, il sauva la princesse Andromède qui allait être sacrifiée à un monstre marin. Il brandit le tête de Méduse en face du monstre qui se transforma en pierre, et emmena la princesse avec lui, la prenant pour femme. À Sériphos, il délivra sa mère de Polydectès en se servant de la tête de Méduse, changeant ainsi en pierre le roi et ses sbires. De retour en Grèce, Persée tua accidentellement son grand-père Acrisios avec un disque, accomplissant ainsi la prophétie. Selon une légende, Persée se rendit en Asie. Son fils Persès qui règnera à sa suite laissa son nom à son peuple : les Perses.

Astronomie 

L’étoile la plus brillante de la constellation de Persée se nomme Algol.

Voix 

Dans la série Saint Seiya, Algol est doublé par Akira Kamiya dans la version originale et par Serge Bourrier dans la version française.

Dans les OAV d’Hades, c’est Masaya Onosaka qui reprend le doublage en VO et Antoni Lo Presti en VF.

Chevaliers d'Argent

es:Anexo:Santos de Atenea#Santos de plata